Юрій Путас — український громадський і політичний діяч, меценат, підприємець, засновник політичної партії «Духовна Україна», депутат Львівської міськради від політичної партії «Україна Соборна» у 2010 — 2015 рр. Член постійної депутатської комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою.

Життєпис 
Юрій Путас народився 19 серпня 1976 року у Львові. Батько Юрія — столяр, мати – адміністратор з господарських питань одного із львівських ДБК. Юрій – молодший син, на п’ять років старший від нього — Володимир. Дідусь Юрія по матері — Іван Ганкевич був активним учасником визвольних змагань, січовим стрільцем, служив в Українській Галицькій Армії. Після Першої світової війни у с. Боршевичі Старосамбірського району він побудував народний дім, магазин. Іван Ганкевич був високоосвіченою людиною, мав власну бібліотеку, напам'ять знав "Кобзар" Тараса Шевченка. Саме він наполіг на тому, щоб Юрія та його старшого брата батьки віддали на навчання у львівську музичну школу-інтернат ім. С. Крушельницької (1983 – 1991).

У школі Юрій вчився грі на флейті, вивчав сольфеджіо та історію музики. Серед однокласників Юрія – всесвітньо відомі в майбутньому музиканти скрипаль Олег Шутко та примадонна Дюссельдорфської та Брюссельської опер Наталія Ковальова.

У 1991 — 1995 рр. – навчався у музичному училищі ім. Людкевича на факультеті флейти за спеціальністю викладач.

Окрім музики Юрій захоплювався боксом. У 80-х роках бокс став культовим спортом для багатьох юнаків. Юрій записався у секцію боксу у клубі «Мужність» (тепер «Гетьман»), що на Сихові. Клуб був заснований відомими тренерами Ткаченком, Борковським та Сосновським, останній з яких сьогодні тренує збірну України. Вихованцями цього клубу є відомі спортсмени, зокрема і чемпіон Андрій Котельник. Юрій Путас тренувався в парі з Ростиславом Заулічним та боксував з Володимиром Кличком у 1993 році на республіканських змаганнях у Вараші. У боксі, як і у грі на флейті, досяг значних результатів: п'ять разів ставав чемпіоном Львівської області, срібним та бронзовим призером юнацьких чемпіонатів України, а на початку 90-х років захищав честь України за кордоном.

У 1995 році, вже навчаючись у музичному училищі, в яке Юрій поступив після закінчення восьмого класу школи-інтернату, він відкриває свій перший самостійний бізнес – магазин продовольчих товарів у центрі Львова. Після закінчення музичного училища Юрій вирішив відмовитися від кар’єри музиканта та спортсмена і присвятите себе підприємницькій діяльності. 

У 1995 — 2000 рр. — навчався в Тернопільській академії народного господарства на факультеті менеджмент організації за спеціальністю економіст-менеджер.

Трудова діяльність 
З 2002 р – приватний підприємець.

Голова львівської асоціації культури та спорту.

Голова Львівської асоціації пам’яті, діалогу, порозуміння та співпраці.

Засновник і директор Галицького ринку.

Політична діяльність 
У 2010 — 2015 рр. — депутат Львівської міськради від політичної партії «Україна Соборна».

У листопаді 2011 року заснував політичну партію «Духовна Україна».

Член постійної депутатської комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою.

З 19 березня 2015 року – член депутатської групи «Громадянська позиція» у Львівській міськраді. 

Юрій Путас почав цікавитися політикою давно. Кардинально змінив його ставлення до політичних проєктів лише Володимир Гірняк. 
Після особистого знайомства з Володимиром прийняв рішення стати членом його політичної команди Громадянська позиція.

До Львівської міськради Юрій Путас пройшов у складі партії «Україна Соборна». Разом з ним депутатські мандати отримали відомі львівські політики Юрій Кужелюк, Володимир Гірняк та Віра Лясковська.

Меценатська діяльність 
Юрій Путас системно підтримуює спортивні клуби, спортивну школу і різноманітні юнацькі змагання, в тому числі боксерів та тенісистів у Львові.
Разом з тим, активно долучається до формування іміджу Львова як культурної столиці України, багато років допомагуючи львівським музикантам та культурним діячам. У 2022 році за його підтримки у Львові відбувся сольний концерт Наталії Ковальової.

Також Юрій Путас фінансує та просуває документальні фільми про Андрея Шептицького, підтримує львівські театри.

Разом з братом Володимиром Путасом створив Галицький соціальний ярмарок, де за вигідною можнуть купити продукти малозабезпечені громадяни.

Долучається до розробки нових екологічних технологій, які дозволять значно зменшити забруднення повітря.

Посилання 
 Національні лідери України. Видання друге з доповненнями і змінами - Духовна Україна. Путас Юрій Володимирович
 Путас прокоментував знесення кіоску у центрі Львова
 У Львові на площі Галицькій демонтують МАФ, власник споруди – проти. Стрім наживо
 Напередодні Великодніх свят бродівська районна газета «Голос відродження» спільно з Соціальним рухом «Духовна Україна» та його лідером Юрієм Путасом провели благодійну акцію і відвідали з подарунками мешканців Бродівщини, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 ПТСР у військових: методики реабілітації
 Скарби духовної спадщини
 Власники львівських базарів

Примітки 

Політики України
Депутати
Політики
Громадські діячі
Українські меценати
Українські меценати
Меценати
Депутати Львівської міської ради
Галицькі підприємці
Українські підприємці
Лідери політичних партій
Персоналії:Львів
Уродженці Львова
Випускники Західноукраїнського національного університету
Випускники Львівського музичного училища